Half a Chance – film del 1913 diretto da Oscar Apfel
 Half a Chance – film del 1920 diretto da Robert Thornby